Bitwa pod Sasowym Rogiem (1612) − klęska wojsk prywatnych Stefana Potockiego w bitwie z Mołdawianami, Turkami i Tatarami w 1612 r.
 Bitwa pod Sasowym Rogiem (1616) − klęska wojsk prywatnych Samuela Koreckiego w bitwie z Mołdawianami i Tatarami budziackimi w 1616 r.
 Bitwa pod Sasowym Rogiem (1633) − zwycięstwo hetmana Stanisława Koniecpolskiego w bitwie z Tatarami podczas wojny z Abazy paszą w 1633 r.